Schilling peut faire référence à :

Unité monétaire
Le schilling ou shilling, une unité monétaire utilisée dans divers pays.
Schilling autrichien

Patronyme
 Albert Schilling (1904-1987), sculpteur suisse ;
 Alfons Schilling (1934-2013), artiste suisse ;
 Andreas Schilling (1991- ), triathlète danois ;
 Anne Schilling, mathématicienne américaine ;
 Bobby Schilling (1964-2021), homme politique américain ;
 Charles Schilling, Dj français de house ;
 Christian Schwarz-Schilling (1930-), homme politique allemand ;
 Claus Schilling (1871-1946), spécialiste allemand de médecine tropicale qui conduisit des expériences sur des êtres humains au camp de concentration de Dachau ;
 Curt Schilling (1966-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Eduardo María Schilling Monfort (1852-1925), footballeur espagnol ;
 Erich Schilling (1885-1945), dessinateur et caricaturiste allemand ;
  (1868-1950), mathématicien allemand ;
 Famille von Schilling, famille de la noblesse allemande ;
 Friedrich Gustav Schilling (1766-1839), poète et écrivain ;
 Heinar Schilling (1894-1855), poète et écrivain ;
 Govert Schilling (1956-), écrivain de vulgarisation scientifique et astronome amateur néerlandais ;
 Gus Schilling (1908-1957), acteur américain ;
 Johannes Schilling (1828-1910), sculpteur allemand ;
 Niklaus Schilling (1944-2016), réalisateur suisse ;
 Otto Schilling (1911-1973), mathématicien germano-américain ;
 Pavel Schilling (1786-1837), diplomate d'origine allemande au service de la Russie ;
 Peter Schilling (1956-), musicien de Synthpop allemand ;
 Peter Samuel Schilling (1773-1852), entomologiste et enseignant prussien ;
 Rainer von Schilling (1935-2007), éditeur allemand ;
 Reinhard Schwarz-Schilling (1904-1985), compositeur allemand ;
 Robert Schilling (1913-2004), historien et latiniste français ;
 Robert Frederick Schilling, médecin américain à l'origine du test de Schilling, qui explore l'absorption de la vitamine B12 ;
 Rudolf Schilling (1859-1933), architecte ;
 Taylor Schilling (1984-), actrice américaine ;
 Tom Schilling (1982-), acteur allemand.

Homonymie de patronyme